Обуховка (, образован 20 октября 1938 года из сёл Обуховка и Сугаковка, как посёлок городского типа Кировское, , центр Кировского поселкового совета), после переименования 19 мая 2016 года это посёлок городского типа, Обуховский поселковый совет, Днепровский район, Днепропетровская область, Украина.

Является административным центром Обуховского поселкового совета, в который, кроме того, входит село Горяновское.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Обуховка находится на левом берегу реки Днепр в месте впадения в неё реки Орель, выше по течению реки Орель на расстоянии в 2 км расположено село Партизанское, ниже по течению реки Днепр на расстоянии в 2 км и на противоположном берегу расположен город Днепр. Между Обуховским лесом и рекой Днепр расположен бывший посёлок Сугаковка () с одноимённой пристанью, ныне входящий в состав Обуховки.

История 
«Официальная история не указывает времени возникновения поселка Обуховка. „История городов и сёл УССР“ (1969 и 1977 гг. издания) сообщает лаконично: „населённый пункт основан во второй половине XVIII века“. Недостаток документальной информации всегда порождает слухи и предания. Неофициальная история, бытующие среди местных жителей поверья, относят корни Обуховки ещё к середине XVII века. В местной прессе приводятся сведения, что первые упоминания о хуторе казака Обуха датируются 1648 годом. Легенда гласит, что во время перипетий Хмельниччины запорожские казаки успешно преодолевали степные пространства и встали лагерем на хуторе казака Обуха. Его владений они не тронули. В знак уважения. А другое имение — польского пана Яловского — разрушили.

Земли нынешней Обуховки в запорожское время принадлежали к Орельской, а затем и Протовчанской паланкам. Более подробных сведений о раннем периоде истории посёлка мы не находим.
С образованием Екатеринославской губернии Обуховка оказалась в её Новомосковском уезде.

Официально посёлок образован указом ПВС УССР от 22.10.1938 г. путем объединения сел Обуховка и Сугаковка в один населённый пункт с отнесением его к разряду поселков городского типа и с присвоением наименования Кировский.

В 1964 в связи со строительством Днепродзержинской (Среднеднепровской) ГЭС для р. Орель было проложено новое русло, на 70 км ниже по течению от старого. Благодаря этому рядом с посёлком образовалась новая пригородная рекреационная зона с базами и домами отдыха, дачными посёлками и просто чистыми песчаными пляжами. Новое русло способствовало развитию судоходства и в летний период многочисленные катера отправлялись от речного вокзала в Днепропетровске в направлении обуховских плавней.

В послевоенный период Кировское стало посёлком городского типа и активно развивалось. Здесь размещалась центральная усадьба крупной Днепропетровской птицефабрики, однако большая часть населения города работала на предприятиях Днепропетровска.

В конце 1960-х гг. территории к юго-западу от Обуховки, от нового русла р. Орель до Днепра, и несколько днепровских островов были взяты под охрану в статусе заказника (в 1990 году на его основе был образован Днепровско-Орельский природный заповедник площадью 3766 гектаров. Это обширная низменность: заплавные леса, дубравы и луга, участки аборигенной растительности — ковыль, сон-трава, тюльпан, шелюга, черноклен. На этой территории растет 9 растений, занесенных в Красную книгу Украины, и 50 редких для Днепропетровщины. Здесь водится 31 вид млекопитающих — лоси, косули, олени, дикие кабаны, зайцы, встречаются ондатра, енотовидная собака, бобер, куница, горностай, барсук. Птиц — 149 видов, рыб — более 30 видов»).

В 1974 году на базе второго отделения птицефабрики был создан совхоз «Кировский».

За вторую половину XX века в посёлке появились дом культуры, библиотека, амбулатория, отделение связи, АТС, сберкасса, более 1200 новых жилых домов.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившейся здесь птицефабрики.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 9290 человек.

19 мая 2016 года Верховная Рада Украины приняла «Постановление о переименовании отдельных населённых пунктов и районов» № 1377-VIII, согласно которому посёлок Кировское получил свое историческое название — Обуховка.

Образование и культура 
В поселке расположено 3 школы.

На базе средней школы, в феврале 2015 года, организованно скаутское движение, Днепропетровского отделения Национальной Организации Скаутов Украины. По состоянию на май 2021 года, численность скаутов в пгт. Кировское составляет 45 человек.
У 2017 році в Обухівці створено громадську організацію "Дитячий Туристичний Клуб «БАФ», якій об'єднав понад 100 активних громадян селища. У 2018 році в Обухівці створено «Молодіжний центр А. Т.О. М.», центр являється площиною для зустрічей активної молоді селища

Транспорт 
В 20 км от посёлка находится железнодорожная станция Нижнеднепровск (линия Днепр — Синельниково).

На левом берегу Днепра в советское время находилась речная пристань, но в 1990-е годы интенсивность судоходства значительно упала. До августа 2018 года в летний период из Речного порта в Орельский лес ходил катер.

По посёлку проходят автомобильные дороги  и .

Автобус № 241 (бывший 122б), с Автовокзала (ул. Курчатова, 10) (время поездки составляет 40—60 мин.), автобус № 240 (бывший 122) с пл. Старомостовой.

Галерея

Примечания 

Посёлки городского типа Днепропетровской области
Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Сергея Кирова